Frans Halsplein (Antwerpen)
 Frans Halsplein (Haarlem)
 Frans Halsplein (Schiedam)